Fabiola Zuluaga (1979) – ex tennista colombiana
 Francisco Zuluaga (1929-1993) – allenatore di calcio e calciatore colombiano
 Luz Marina Zuluaga (1938-2015) – modella colombiana
 Óscar Iván Zuluaga (1959) – economista e politico colombiano

Pagine correlate 
 Zuloaga